LEF est un sigle pouvant signifier :
 , mouvement littéraire soviétique ;
, revue soviétique ;
Novy LEF, revue ayant succédé à la précédente :
 , traduit en français par « alimentation en bord long », terme utilisé en imprimerie pour spécifier dans quel sens la feuille de papier va être entraînée par la prise papier. Il est fréquemment utilisé en combinaison avec le format de papier (par ex. : A4 LEF) et correspond au mode d'impression portrait.

Homonymie